Мемориальный университет Ньюфаундленда (MUN) — крупный канадский университет. Расположен в городе Сент-Джонс, провинция Ньюфаундленд и Лабрадор.

Общие сведения 

Основан в сентябре 1925 года, первоначально как колледж. Имеет шесть факультетов (искусства, управления бизнесом, образования, инженерный, медицинский, научный), шесть школ разных направлений и множество разных программ, владеет, например, такими подразделениями, как научная станция для изучения моря и колледж, где изучают теологию. При университете есть ботанический сад. Работают студенческие СМИ.

Ботанический сад 
В коллекцию ботанического сада Мемориального университета Ньюфаундленда входят многолетние и однолетние растения, водные растения, хвойные деревья, ольха. Ботанический сад находится в пригороде Сент-Джонса. Он был основан в 1972 году. Эмблемой парка является растение линнея северная (Linnaea borealis).

Герб и девиз 
На гербе университета изображены море, книги и крест. Девиз — Provehito in Altum.

Примечания

Литература 
 Dr. Mel Baker, архивист университета 'Celebrate Memorial: A Pictorial History of Memorial University of Newfoundland' (St. John’s Newfoundland: Memorial University Press © 1999)
 Malcolm MacLeod. 'A Bridge Built Halfway: A History of Memorial University College, 1925—1950.' Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 1990.
 J.A. Meaden, 'Queen’s College, Newfoundland' (St. John’s Newfoundland: Memorial University Press, 1947)

Ссылки 
 Официальный сайт
 The Muse Университетская студенческая газета
 Fact Book
 Education: Newfoundland and Labrador Heritage
 Directory of Canadian Universities’ programs database
 Association of Universities and Colleges of Canada Profile

Университеты Канады
Университеты Ньюфаундленда и Лабрадора
Мемориальный университет Ньюфаундленда
Сент-Джонс (Ньюфаундленд и Лабрадор)